Майкл Энтони Холл (; род. ), более известный как Энтони Майкл Холл — американский актёр, продюсер и режиссёр кино и телевидения. Стал известен после ролей в молодёжных комедиях середины 1980-х годов: «Шестнадцать свечей», «Клуб „Завтрак“» и «Ох уж эта наука!».

Биография 
Энтони Майкл Холл родился в Западном Роксбери, небольшом городе в окрестностях Бостона, штат Массачусетс. Он единственный ребёнок от первого брака его матери — джазовой певицы Мерседес Холл. Когда ему исполнилось шесть месяцев, родители развелись. В возрасте трёх лет вместе с матерью переехал на Западное побережье, где она нашла работу. Вскоре они вернулись и в итоге переехали в Нью-Йорк, где Холл и вырос. У него есть сестра Мария, родившаяся от второго брака его матери. Стал использовать имя Энтони Майкл, потому что другой актёр по имени Майкл Холл уже является членом Гильдии киноактеров.

Фильмография

Кино

Телевидение

Ссылки 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Киноактёры США